Murray Street — двенадцатый студийный альбом группы Sonic Youth, вышедший в 2002 году.

Список композиций 

Japan CD bonus track:

Чарты 

Альбомы Sonic Youth